Albanees voetbalelftal onder 17 (mannen)
Albanees voetbalelftal onder 17 (vrouwen)